Zellinger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Zellinger (* 1945), österreichischer Schriftsteller
 Johannes Zellinger (1880–1958), deutscher katholischer Theologe